В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Richmond 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Розалін Феербенк здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Джордан '6-4, 5-7, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Барбара Поттер (півфінал)
  Кеті Джордан (фінал)
  Бонні Гадушек (чвертьфінал)
  Івонн Вермак (1-ше коло)

 Розалін Феербенк (переможниця)
 Венді Вайт (півфінал)
 Камілл Бенджамін (чвертьфінал)
 Пем Кеселі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Richmond